Junkyard – gruppo musicale hard rock statunitense
Junkyard – album dei The Birthday Party del 1982
Junkyard – album dei Junkyard del 1989